Sarasin est une autre orthographe pour ,  et .

 Fritz Sarasin (1859-1942), un naturaliste suisse ;
 Paul Benedict Sarasin (1856-1929), un naturaliste suisse ;
 Phot Sarasin (1905-2000), une personnalité politique thaïlandaise ;
 Régnault Sarasin (1886-1943), un peintre suisse.

Voir aussi 
 J. Safra Sarasin ou banque Sarasin, une banque privée de Suisse